New Richmond kan syfta på följande platser:

Kanada 

 New Richmond (kommun), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,

USA 

 New Richmond (ort i USA, West Virginia), Wyoming County, 
 New Richmond (ort i USA, Ohio), Clermont County, 
 New Richmond (ort i USA, Indiana), Montgomery County, 
 New Richmond (ort i USA, Wisconsin), Saint Croix County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar